Prolixodens är ett släkte av snäckor. Prolixodens ingår i familjen Cerithiopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Prolixodens